Dialogo – confronto verbale tra due o più persone, può significare anche:
 Dialogo – dialogo letterario tra Primo Levi e Tullio Regge del 1984
 Dialogo – album di Al Bano del 2009
 Dialogo/Amore nel duemila – singolo di Al Bano e Romina Power del 1975

Pagine correlate 
Dialoghi